Батьківщи́на ():
 Батьковщина () — село на Украине, находится в Народичском районе Житомирской области.
 «Батьківщина» — газета, выходившая во Львове с 1879 по 1896 год.
 «Батькивщина» — политическая партия Украины, возглавляемая экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

См. также 
 «Батькивщина молода» — украинская общественная политическая организация, молодёжное крыло ВО «Батькивщина».
 Батя